Ratania är ett släkte av kräftdjur. Ratania ingår i familjen Rataniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Ratania